Favola – genere letterario caratterizzato da composizioni, in prosa o in versi, che di solito hanno per protagonisti animali – più raramente piante o oggetti inanimati – e che spesso sono caratterizzati da un modello didattico e moralistico adatto ai bambini
 Favola – film per la televisione del 1996 diretto da Fabrizio De Angelis
 Favola – film del 2017 diretto da Sebastiano Mauri
 Favola – singolo di Eros Ramazzotti del 1993
 Favola – album di Paolo Meneguzzi del 2005
 Barbara Favola – politico statunitense